Cristal Montañez – modella venezuelana, Miss Venezuela 1977
 Flor Meléndez Montañez –  ex cestista e allenatore di pallacanestro portoricano
 Pedro Montañez – pugile portoricano 
 Polo Montañez – cantante cubano
 Román Montañez – ex cestista spagnolo
 Rubén Montañez – ex cestista portoricano